EOG est un sigle qui peut désigner :
 Électro-oculographie, un examen médical ;
 English Opera Group, une compagnie britannique d'opéra ;
 Eye of GNOME, une visionneuse d'images de l'environnement GNOME.